Kloveniersdoelen (Amsterdam)
 Kloveniersdoelen (Dordrecht)
 Kloveniersdoelen (Haarlem)
 Kloveniersdoelen (Middelburg)

Zie ook
 Doelen (schutterij)